L'informatique au service des handicapés est un livre de Patrick Collignon destiné aux personnes handicapées (physique ou sensoriel) et à leur entourage (famille et autres). Son contenu est de tout niveau : cela va des conseils très généraux jusqu'à des détails techniques très précis, de l'achat à l'utilisation de l'ordinateur.

Sur le thème des claviers, le livre est extrêmement précis : il décrit un certain nombre de claviers pour un certain nombre de handicaps. Ce livre date de 2003 (éditeur Eyrolles).

Considérations générales

Les 2 types d'accessibilité
Ce livre différencie 
 l'accessibilité à l'ordinateur (qui nécessite un matériel adapté)
l'accessibilité au contenu des sites web qui nécessite que les concepteurs de page web pensent aux différents cas particuliers des utilisateurs handicapés.

La classification des handicaps par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) 
P. Collignon cite Wood pour la classification des handicaps : Wood regroupe le handicap en 3 domaines : déficience (ce terme est en partie synonyme de déficience), incapacité et désavantage. Cette classification a été utilisée par l'OMS pour établir une Classification internationale des handicaps (CIH), puis elle a été adoptée en France en 1988 pour établir des statistiques sur les personnes handicapées.

Sur l'achat de matériels informatiques pour personnes handicapées
P. Collignon insiste lourdement sur un point : lorsqu'on doit acheter du matériel informatique spécifique pour une personne handicapée, il faut bien discuter avec le vendeur, être sûr que le matériel acheté fonctionne et est bien adapté au handicap particulier de l'utilisateur final. Pour les personnes malvoyantes, il indique la personne malvoyante doit pouvoir toucher les articles [avant l'achat], c'est sa manière de voir.

P. Colligon insiste sur un autre point, s'adressant entre autres aux parents d'enfants handicapés ; certains handicaps évoluent, faisant que le matériel acheté ne sera plus adapté au handicap. Malgré ce problème, il ne faut pas hésiter à acheter du matériel informatique pour une personne handicapée.

Outre les vendeurs de matériel informatique adapté, les ergothérapeutes sont des professionnels du handicap, de la rééducation et de la réadaption qui pourront le mieux vous conseiller. Après un bilan des compétences, des difficultés et des besoins ou envies de la personne l'ergothérapeute définira le matériel le plus adapté à chaque situation. différents centres ressources Handicap et technologies de l'information de la communication existent. Il ne faut pas hésiter à les contacter car tous proposent des essais.

Conseil pour les personnes aidant une personne non-voyante à se servir d'un ordinateur
Ne pas hésiter à utiliser le terme "voir" lorsqu'on s'adresse à une personne non-voyante, c'est le conseil que donne P. Collignon.

Les matériels adaptés pour les personnes handicapées

Les claviers seuls
Les claviers sont le domaine où le livre de P. Collignon est le plus détaillé : 
 guide-doigts ;
 clavier temporisé : pour donner un exemple frappant, il facilite le fameux Ctrl-Alt-Del de Windows (NB : ou le ctraltdel du fichier inittab de linux) ;
 clavier aux dimensions adaptées ;
 clavier à une main, 
 clavier virtuel ;
 claviers programmables.

Plage braille et imprimante braille
Sera complété plus tard.

Souris seule
 souris USB opto-couplée
 interfaces d'émulation souris
 trackball
 joystick
 souris de tête pour les personnes tétraplégiques
 souris visuelle
 souris à bouche

 contacteur
 contacteur à pression
 contacteur au souffle
 contacteur sonore
 contacteur sensitif
 contacteur par mouvement physique sans contact
 contacteur musculaire
 contacteur à tirer
 contacteur pneumatique ; P. Collignon indique qu'« il est compatible avec les systèmes d'appel infirmière à ouverture ou fermeture ».²
 contacteur jeu
 interface pour contacteur

Mécanisme pour remplacer à la fois clavier et souris
 écran et dalle tactile
 commande ou dictée vocale

En 1973, les précurseurs dans ce domaine 
En 1973, Jean-Claude Gabus créa Linguaduc, un contrôle de l'environnement par la langue. Il créa ensuite la Fondation suisse pour les téléthèses, qui a pour but de mettre la technologie au service de la personne en situation de handicap avec laquelle il créa "B.A.Bar", un lecteur de code barre parlant utilisé dans le domaine de la  ainsi que JAMES, la première télécommande universelle infrarouge destinée au contrôle de l'environnement.

L'informatique pour un débutant
Pour les néophytes, P. Collignon essaie d'expliquer le fonctionnement d'un ordinateur. Il explique notamment les options d'accessibilité de Windows 98.

Liste des fabricants/distributeurs de matériel adapté
En , les fournisseurs cités dans les chapitres suivants ont toujours un site web consacré aux personnes handicapées. Ceux qui apparaissent dans le livre de Collignon et qui n'ont pas ou plus de page web ne sont pas cités.

Fournisseurs pour handicaps visuels
Accessolutions, Adaptinfo, Alphabraille, Axos-fr, Baum France,  CECIaa (qui a repris Itack), CECIlog, CECItech,  
Electrel, Etexfrance, Eurobraille, Handialog, Metrovision, Technibraille, Dystri Kardi

Fournisseurs pour clavier-souris adaptés
 Cimis
 CREE : Centre de Réalisations en Ergothérapie et Ergonomie
 JPR International
 Maltron (le livre est illustré de superbes photos de clavier de ce fabricant)
 Vocalisis
 Suppléance
 Hop'Toys ( Solutions pour enfants exceptionnels)
 Dystri Kardi

Fournisseurs divers
Int'elec domotique
Proteor
Fondation suisse pour les téléthèses
eROCCA
Dystri Kardi

Voir aussi

Articles connexes
 lecteur d'écran
 Accessibilité aux personnes handicapées

Accessibilité numérique
Manuel informatique